De Davis Cup 2013 Wereldgroep play-offs maakte uit welke acht landen zich zouden plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2014. De acht verliezende teams van de eerste ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones kwamen uit in de play-offs.

Loting en wedstrijden 
Bij de loting worden de acht geplaatste teams geloot tegen de acht ongeplaatste teams.

Play-off resultaten

Spanje vs. Oekraïne

Nederland vs. Oostenrijk

Kroatië vs. Groot-Brittannië

Zwitserland vs. Ecuador

Duitsland vs. Brazilië

Polen vs. Australië

België vs. Israël

Japan vs. Colombia

Play-offs
2013